Василий Львович Макар (; псевдонимы — «Черник», «Караспун», «Сероманец», «Будженко»; 23 сентября 1908 — 23 апреля 1944) — деятель украинского националистического движения в период Второй Мировой войны, подполковник УПА, руководитель СБ ОУН в штабе УПА-Север

Биография 
Родился 23 сентября 1908 в селе Поторица (теперь Сокальский район, Львовская область). Окончил начальную школу.

Осужденный в 1932 году до 8 лет за антипольскую деятельность. Благодаря амнистии вышел на свободу в 1936. Организационный и финансовый референт поветового провода ОУН Сокальщини в течение 1936-1937.

Руководитель первого повстанческо-боевого отдела «Волки» на Сокальщине. Повторно арестован в августе 1937, но вскоре освобожден. Уездный старейшина ОУН Сокальщини в 1938 году.

В 1939-1941 годах руководитель перехода границы членами ОУН. В 1942-1944 годах краевой референт СБ ОУН ПЗУЗ.

Один из активных организаторов Украинской повстанческой армии. 2 августа 1943 Макар написал своему брату Владимиру письмо, в котором рассказывал про причины создания УПА:...Повстанческую акцию в северо-западных и частично восточных территориях мы должны были начать и то это НЕ было преждевременно, как некоторые говорят, но сошло нам с рук. С одной стороны — начали множиться атаманчики, как Бульба-Боровец, а с другой стороны — красная партизанка начала захватывать поприще... Во-вторых: еще тогда, когда едва ли не начали повстанческую акцию, немчура начала массово истреблять деревни... всех людей выстреливали, а постройки сжигали. В связи с тем масса людей начала бежать в леса и блуждать на произвол судьбы. Начались грабежи, другие пошли в коммунистическую партизанку, к Бульбе и т. п. Поэтому мы должны были организационно охватить тех людей в лесу. Вот две основные причины нашей повстанческой акции. Есть еще и третья, морального характера. Послышались голоса: «Где же этот провод? Почему не дает задание бить немцев?».

Тем же летом 1943 года он пишет статью, в которой описывает сложившуюся на Волыни ситуацию:До начала 1943 преследуемые немецкими оккупантами украинцы, которым грозила смерть на месте или на каторге в «рейхе», были вынуждены главным образом искать пристанища в рядах красных партизан, хотя видели их враждебное отношение к самостийницким устремлениям Украины... Большевистская партизанка уже в 1942 году овладела всецело Полесьем и северной лесной полосой Волыни... Первые организованные выступления отделов УПА приходятся на февраль—март 1943 года. Штабу УПА приказывалось прежде всего о получении хороших стратегических позиций для развертки дальнейших повстанческих акций. Эти лучшие позиции на ПЗУЗ (Волынь и Полесье) были в руках красных партизан. их прежде всего нужно было получить. Так дошло до первых боев УПА с красными партизанами...

В начале 1944 года проводил «чистки» в рядах УПА-Север против солдат-неукраинцев, рассматривавшихся как советских агентов. 15 января издал инструкцию, в которой призывалась воздержаться от агитации среди вражеского окружения (к нему относились национальные формирования, красноармейцы и советские военнопленные) за вступление в УПА.

Погиб 23 апреля 1944 года в боях с войсками НКВД в Березновском районе Ровненской области. Посмертно ему присвоено звание подполковника контрразведки УПА.

Ссылки 
 Мірчук Петро. Нарис історії ОУН 1920–1939 роки. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2007. — 1008 ст. ISBN 966-410-001-3
 До початків УПА. Лист з Волині

Примечания 

Погибшие в боях Второй мировой войны
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Украинские националисты
Родившиеся в королевстве Галиции и Лодомерии